Pakoszów bezeichnet Dörfer in Polen:
 Pakoszów (Gorzów Śląski) (dt. Donnersmark), Dorf der Gmina Gorzów Śląski in der Woiwodschaft Opole
 Pakoszów (Piechowice) (dt. Wernersdorf), Stadtteil von Piechowice in der Woiwodschaft Niederschlesien